Hagar, o Horrível — personagem de Dik Browne
Agar — serva egípcia de Sara, esposa de Abraão
682 Hagar

Ver também

Desambiguações de religião